Balogh Mihály (1857–1916) görögkatolikus vikárius, országgyűlési képviselő
Balogh Mihály (1874–?) takarékpénztári igazgató, országgyűlési képviselő
Balogh Mihály (1943) történész, könyvtáros
Balogh Mihály (1944–2011) üzemmérnök, polgármester, helytörténész
Balogh Mihály (1949) ötvös, iparművész